

Astronomia 
 Cratere Pease – cratere sulla faccia nascosta della Luna

Geografia 
 Pease – comune nella Contea di Mille Lacs, Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Al Pease –  pilota automobilistico canadese
 Edward Pease – imprenditore inglese
 Francis Gladheim Pease – astronomo statunitense
 Willie Pease – calciatore inglese